Die Veikkausliiga 2020 war die 31. Spielzeit der höchsten finnischen Spielklasse im Fußball der Männer unter diesem Namen sowie die 90. Saison seit deren Einführung im Jahre 1930. Die Saison begann wegen der COVID-19-Pandemie in Finnland verspätet am 1. Juli 2020 und endete am 14. November 2020 mit dem zweiten Relegationsspiel.

Modus 
Zunächst trafen alle zwölf Mannschaften in der Hauptrunde jeweils zweimal aufeinander. Geplant war, dass danach die ersten sechs Mannschaften in der Meisterschaftsrunde den Meister ermitteln, während die letzten sechs Mannschaften in der Abstiegsrunde spielen. In diesen Runden sollte nur die Hinrunde ausgespielt werden, sodass es hierbei jeweils zu fünf weiteren Spieltagen gekommen wäre. Die Punkte aus der Hauptrunde wären jeweils übernommen worden.

Ende Oktober beschloss der Verwaltungsrat der Veikkausliiga, aufgrund von Quarantänefällen einiger Spieler, dass die Saison mit dem letzten Spieltag der Hauptrunde beendet ist. Nur die Relegationsspiele fanden noch statt.

Der Meister nimmt an der Qualifikation zur Champions League teil, der Zweite, Dritte und Vierte (da der Pokalsieger HJK Helsinki auch Meister wurde) an der UEFA Europa Conference League. Die abschließenden Play-offs zur Europa Conference League werden 2020 nicht gespielt. Der Tabellenletzte steigt direkt ab, der Vorletzte muss in die Relegation.

Teilnehmende Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Relegation 
Das Hinspiel fand am 11. November statt, das Rückspiel am 14. November.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 2020 auf soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2020
2020